A denominação porco-espinho pode identificar ou relacionar-se a um dos seguintes animais:

Coendou prehensilis, chamado porco-espinho, ou porco-espinho-brasileiro.

Hystrix cristata, chamado porco-espinho-de-crista ou porco-espinho-africano.
Erethizon dorsatum, chamado porco-espinho-norte-americano.
Erinaceus europeus chamado ouriço-cacheiro ou ouriço-cacho.

Desambiguação